Le nom Bajon, Bajón, ou bajón, peut faire référence à :

 Anne-Sophie Bajon, née en 1978, dite La Bajon, comédienne, auteure et humoriste française ;
 Anthony Bajon, né en 1994, acteur français ;
 Filip Bajon, né en 1947, réalisateur polonais ;
 Miguel Ángel Rodríguez Bajón, né en 1964, homme politique espagnol ;
 le bajón, nom en espagnol de la douçaine, un instrument à vent de la Renaissance, ancêtre du basson moderne ;